Reinelt ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Reinelt (* 1978), deutscher Zauberkünstler (Ehrlich Brothers)
 Christian Reinelt (* 1982), deutscher Zauberkünstler (Ehrlich Brothers)
 Ekkehart Reinelt (* 1943), deutscher Jurist
 Heinz Reinelt (1925–1993), deutscher katholischer Theologe
 Joachim Reinelt (* 1936), deutscher Bischof
 Johannes Reinelt (1858–1906), deutscher Schriftsteller
 Leopold Reinelt (1903–1957), deutscher Politiker
 Manfred Reinelt (1932–1964), deutscher Pianist
 Maximilian Reinelt (1988–2019), deutscher Ruderer
 Peter Reinelt (1939–2010), deutscher Politiker
 Sascha Reinelt (* 1978), deutscher Hockeyspieler